Essence steht für:

Medien:
 Essence (Zeitschrift), US-amerikanische Frauenzeitschrift 

Musik:
 Essence (Band), dänische Thrash-Metal-Band
 The Essence, niederländischen Gothic-Rock-Band
 Essence (Don-Ellis-Album), Musikalbum von Don Ellis (1962)
 Essence (John-Lewis-Album), Musikalbum von John Lewis (1964)
 Essence (Eric-Kloss-Album), Musikalbum von Eric Kloss (1973)
 Essence (Shelly-Manne-Album), Musikalbum von Shelly Manne (1977)
 Essence (A-Guy-Called-Gerald-Album), Musikalbum von A Guy Called Gerald (2000)
 Essence (Lucinda-Williams-Album), Musikalbum von Lucinda Williams (2001)

Sonstiges:
 Essence (Agentur), Digitalagentur der GroupM
 Essence (Warnsystem) (Electronic Surveillance System for the Early Notification of Community-based Epidemics), Warnsystem des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten vor Epidemien
 Infiniti Essence, Konzeptfahrzeug der Automarke Infiniti

Siehe auch:
 Essenz